Села:
 Жаданівка — Харківська область, Зміївський район
 Жаданівка — Чернігівська область, Семенівський район